Рассвет — явление, характерное для восхода солнца. Также может означать:

Фильмы 
 Рассвет (фильм, 1927) (США)
 Рассвет (фильм, 1933) (Германия)
 Рассвет (фильм, 1954) (ФРГ)
 Рассвет (фильм, 1985) (Венгрия)
 Рассвет (фильм, 1988) (Великобритания)
 Рассвет (фильм, 1990)
 Рассвет (фильм, 1993) (США)
 Рассвет (фильм, 2003)
 Рассвет (фильм, 2007)
 Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1
 Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2
 Рассвет (фильм, 2019) (Россия)
 Рассвет (сериал, 2019)

Населённые пункты

Белоруссия 
Витебская область
 Рассвет — деревня в Сенненском районе.

Гомельская область
 Рассвет — посёлок в Добрушском районе.
 Рассвет — агрогородок в Октябрьском районе.
 Рассвет — деревня в Речицком районе.

Минская область
 Рассвет — посёлок в Клецком районе.
 Рассвет — деревня в Солигорском районе.

Могилёвская область
 Рассвет — деревня в Мстиславском районе.

Казахстан 
 Рассвет — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.
 Рассвет — село в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области.

Киргизия 
 Рассвет — село в Ноокенском районе Джалал-Абадской области.
 Рассвет — село в Аламудунском районе Чуйской области.

Молдавия 
 Рассвет — село в Страшенском районе.

Россия 
Алтайская область
 Рассвет — посёлок в Романовском районе.
 Рассвет — посёлок в Тальменском районе.
 Рассвет — посёлок в Хабарском районе.

Астраханская область
 Рассвет — село в Наримановском районе.

Башкортостан
 Рассвет — деревня в Белебеевском районе.
 Рассвет — село в Буздякском районе.
 Рассвет — село в Давлекановском районе.
 Рассвет — деревня в Иглинском районе.
 Рассвет — деревня в Мелеузовском районе.
 Рассвет — деревня в Миякинском районе.

Брянская область
 Рассвет — деревня в Карачевском районе.

Владимирская область
 Рассвет — деревня в Гороховецком районе.

Волгоградская область
 Рассвет — посёлок в Иловлинском районе.
 Рассвет — посёлок в Котельниковском районе.
 Рассвет — посёлок в Ленинском районе.

Вологодская область
 Рассвет — деревня в Кирилловском районе.

Воронежская область
 Рассвет — посёлок в Павловском районе.

Дагестан
 Рассвет — село в Тарумовском районе.

Иркутская область
 Рассвет — посёлок в Осинском районе.

Калининградская область
 Рассвет — посёлок в Гурьевском муниципальном округе.

Калмыкия
 Рассвет — посёлок в Яшкульском районе.

Калужская область
 Рассвет — деревня в Думиничском районе.

Кемеровская область — Кузбасс
 Рассвет — посёлок в Новокузнецком районе.
 Рассвет — посёлок в Топкинском районе.

Кировская область
 Рассвет — посёлок в Санчурском муниципальном округе.

Краснодарский край
 Рассвет — хутор в муниципальном образовании город-курорт Анапа.
 Рассвет — посёлок в Ейском районе.
 Рассвет — посёлок в Староминском районе.
 Рассвет — посёлок в Бирилюсском районе.

Курганская область
 Рассвет — село в Мокроусовском районе.

Курская область
 Рассвет — деревня в Конышёвском районе.

Ленинградская область
 Рассвет — посёлок в Лодейнопольском районе.

Липецкая область
 Рассвет — посёлок в Измалковском районе.

Новгородская область
 Рассвет — деревня в Окуловском районе.

Омская область
 Рассвет — деревня в Любинском районе.

Оренбургская область
 Рассвет — посёлок в Ясненском районе.

Орловская область
 Рассвет — посёлок в Верховском районе.
 Рассвет — посёлок в Мценском районе.

Ростовская область
 Рассвет — посёлок в Аксайском районе.
 Рассвет — хутор в Весёловском районе.
 Рассвет — хутор в Егорлыкском районе.

Рязанская область
 Рассвет — посёлок в Путятинском районе.

Самарская область
 Рассвет — посёлок в Волжском районе.
 Рассвет — посёлок в Ставропольском районе.

Саратовская область
 Рассвет — посёлок в Ровенском районе.

Свердловская область
 Рассвет — посёлок в Камышловском районе.
 Рассвет — посёлок в Слободо-Туринском районе.

Северная Осетия
 Рассвет — село в Ардонском районе.

Смоленская область
 Рассвет — деревня в Руднянском районе.

Ставропольский край
 Рассвет — посёлок в Новоалександровском районе.

Тамбовская область
 Рассвет — посёлок в Моршанском районе.
 Рассвет — посёлок в Староюрьевском районе.
 Рассвет — деревня в Токарёвском районе.

Тверская область
 Рассвет — посёлок в Лихославльском муниципальном округе.

Томская область
 Рассвет — посёлок в Томском районе.

Тульская область
 Рассвет — посёлок в Венёвском районе.
 Рассвет — посёлок в городском округе город Тула.

Тюменская область
 Рассвет — село в Исетском районе.
 Рассвет — посёлок в Омутинском районе.

Ульяновская область
 Рассвет — посёлок в Ульяновском районе.

Челябинская область
 Рассвет — посёлок в Нагайбакском районе.

Чечня
 Рассвет — покинутый населённый пункт в Грозненском районе.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Рассвет — упразднённое село в Симферопольском районе.

Футбольные клубы 
 «Рассвет» — российский футбольный клуб из Троицкого
Красноярск:
 «Рассвет» — клуб из Красноярска, основанный в 1966 году.
 «Рассвет» — название клуба «Енисей» из Красноярска в 1968—1969 годах.

Печатные издания 
 «Рассвет» — литературно-общественный журнал «для девиц», издававшийся в Санкт-Петербурге в 1859—1862 гг. Валерианом Кремпином.
 «Рассвет» — журнал, издававшийся в Одессе в 1860—1861 гг. Осипом Рабиновичем.
 «Рассвет» — журнал, издававшийся в Санкт-Петербурге в 1879—1883 гг.
 «Рассвет» — журнал, издававшийся в 1907—1915 гг.
 «Рассвет» — журнал, издававшийся в Берлине в 1922—1924 гг.
 «Рассвет» — газета, издававшаяся в Гельсингфорсе в 1919—1920 гг.
 «Рассвет» — газета, издававшаяся в Чикаго в 1918—1940 гг.

Другое 
 «Рассвет» — 113-я сура Корана.
 «Рассвет» — наиболее известная картина американского художника Максфилда Пэрриша (1870—1966), созданная в 1922 году.
 «Рассвет» — модуль МКС.
 «Рассвет» — малый ракетный корабль.
 «Рассвет» — роман серии «Сумерки» писательницы Стефани Майер.
 «Рассвет» — сет-дополнение к игре Magic: The Gathering.
 «Рассвет» — студийный альбом Ирины Билык (2014).
 Операция «Рассвет» — иранское наступление во время ирано-иракской войны, проведенное 10 апреля 1983 года.
 Операция «Рассвет» — кодовое название израильской военной операции в секторе Газа, начавшейся 5 августа 2022 года и закончившийся 7 августа 2022 года.

См. также 

 Рассвет мертвецов
 Рассвет наизнанку
 Свитанок

Примечания